Michel Garretta (né en 1944), médecin français, ancien directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et principal condamné dans l'affaire du sang contaminé ;
 Raphaël Garreta (1851-1930), historien et collectionneur français.

Voir aussi 
 Garetta.